Rocky est un film américain réalisé par John G. Avildsen, sorti en 1976.

Sylvester Stallone écrit le scénario et interprète le rôle-titre.

Hommage au rêve américain, le film invite à découvrir la vie de Rocky Balboa, un boxeur de seconde zone, qui se voit offrir une chance unique de donner un sens à son existence en acceptant le défi du champion du monde des poids lourds. Le thème est très largement inspiré du combat entre Mohamed Ali et Chuck Wepner qui a profondément marqué Sylvester Stallone.

Tourné en  avec un budget de moins d'1 million de dollars, Rocky devient un succès planétaire et génère  de dollars de recettes, ce qui en fait le film le plus rentable de l'année 1976. Le film remporte trois Oscars, dont celui du meilleur film, et lance la carrière de Sylvester Stallone. Il connaît sept suites : Rocky 2 : La Revanche, Rocky 3 : L'Œil du tigre, Rocky 4, Rocky 5, Rocky Balboa, Creed : L'Héritage de Rocky Balboa et Creed 2.

Synopsis 
En , Philadelphie est une ville plombée par la misère économique et sociale. Rocky Balboa travaille pour Tony Gazzo, un usurier, et dispute de temps à autre des combats de boxe pour quelques dizaines de dollars sous l'appellation de . Cependant, Mickey Goldmill, propriétaire du club de boxe où Rocky a l'habitude de s'entraîner, décide de céder son casier à un boxeur « plus talentueux ». Paulie Pennino, un des amis de Rocky, l'encourage à sortir avec sa sœur Adrian, une jeune femme timide et réservée qui travaille en tant que vendeuse dans un magasin d'animaux domestiques.

Le championnat du monde de boxe catégorie poids lourd est prévu pour le jour du nouvel an 1976, coïncidant avec le bicentenaire des États-Unis. Quand le challenger  du champion invaincu Apollo Creed se blesse, l'organisateur du combat recherche un nouvel adversaire pour remettre le titre en jeu. La plupart des challengers refusent de se mesurer à Creed dans un délai de préparation si court.

L'idée d'un match contre un boxeur inconnu naît alors. Apollo Creed décide donc d'offrir une chance à un boxeur de seconde zone (en étant cependant sûr de sa propre victoire), et porte son choix sur Rocky Balboa, une fausse patte — c'est-à-dire un gaucher — dont le surnom de  éveille sa curiosité.

Alors que Mickey Goldmill venait de renvoyer Rocky de sa salle d'entraînement, l'ancien boxeur des années 1920 revient sur sa décision et décide de prendre  sous son aile. Ce dernier accepte non sans avoir émis quelques réticences. Rocky peut également compter sur son meilleur ami, Paulie, qui le laissera notamment s'entraîner sur des carcasses de viande dans l'entrepôt de conditionnement de viande où il travaille. Pendant son entraînement, Rocky se rapproche progressivement d'Adrian, la sœur de Paulie, qui lui apporte également tout son soutien.

La veille du match, Rocky confie à Adrian qu'il ne pourra jamais battre Creed. Ce qui compte pour lui, c'est de « tenir la distance », c'est-à-dire tenir 15 rounds contre le champion en titre, car aucun boxeur n'a été en mesure de tenir autant de round contre .

Au départ, Creed prend le combat à la légère, pensant ne faire qu'une bouchée de cet inconnu qu'est Rocky. Mais le boxeur amateur met Creed au tapis dès le premier round en portant un puissant uppercut qui surprend le champion. Creed prend alors toute la mesure de son adversaire qui vacille mais ne jette jamais l'éponge. Au quatorzième round, Rocky tombe au tapis mais se relève alors que ses hommes de coin lui conseillent de laisser tomber. Rocky s'accroche et parvient même à rester dans le match. Le  et dernier round fait étalage d'une pluie de coups de part et d'autre. Rocky parvient dans un ultime effort à prendre le dessus sur Creed mais la cloche de fin de match retentit. Apollo Creed est déclaré vainqueur par décision partagée.
 
Rocky n'est pas surpris par la décision des juges, et n'y porte même pas attention. Son but est atteint : il a tenu la distance. Pour la première fois de sa vie, il n'est plus le moins que rien des bas-fond de Philadelphie. Adrian vient sur le ring alors que Rocky est assailli par les journalistes sportifs. Rocky et Adrian tombent dans les bras l'un de l'autre et se disent « Je t'aime ».

Fiche technique 
 Titre : 
 Réalisation : John G. Avildsen 
 Scénario : Sylvester Stallone
 Musique : Bill Conti
 Direction artistique : James H. Spencer
 Décors : William J. Cassidy
 Costumes : Robert Cambel et Joanne Hutchinson
 Photographie : James Crabe
 Son : Harry W. Tetrick, Gene Ashbrook, Ray Alba, Bert Schoenfeld et John Farrell
 Montage : Scott Conrad et Richard Halsey
 Production : Irwin Winkler et Robert Chartoff
 Production déléguée : Gene Kirkwood
 Sociétés de production : Chartoff-Winkler Productions et United Artists
 Sociétés de distribution : United Artists (États-Unis), Les Artistes Associés et L'Atelier Distribution (France)
 Budget : entre  et  
 Pays d'origine : 
 Langue originale : anglais
 Format : couleur (DeLuxe) - 35 mm - 1,85:1 (Panavision) - son Mono
 Genre : drame, action, sport (Boxe)
 Durée :  ;  (director's cut)
 Dates de sortie :
 États-Unis :  (première mondiale à New York) ;  (sortie nationale)
 Québec : 
 France : 
 Classification :
  : Certaines scènes peuvent heurter les enfants - Accord parental souhaitable () (certificat #24646).
  : Tous publics (visa d'exploitation  délivré le ).
  : Tous publics ().
  : Tous publics ().

Distribution 

 Sylvester Stallone (VF : Alain Dorval) : Rocky Balboa
 Talia Shire (VF : Béatrice Delfe) : Adrian Pennino
 Burgess Meredith (VF : Maurice Chevit) : Mickey Goldmill
 Burt Young (VF : Serge Sauvion) : Paulie Pennino
 Carl Weathers (VF : Med Hondo) : Apollo Creed
 Thayer David (VF : Jean-Henri Chambois) : M. Jergens
 Joe Spinell (VF : Marc de Georgi) : Tony Gazzo
 Jimmy Gambina (VF : Georges Aubert) : Mike, le balayeur
 Tony Burton (VF : Robert Liensol) : Duke, l'entraîneur d'Apollo
 Joe Sorbello (VF : Jacques Dynam) : Buddy, le chauffeur agressif de Gazzo (Joey Leombruno en VO)
 Bill Baldwin (VF : René Bériard) : un commentateur du combat
 Al Silvani : Al, le soigneur
 George Memmoli (VF : Pierre Garin) : l'employé de la patinoire
 Jodi Letizia (VF : Catherine Lafond) : Marie
 Diana Lewis (VF : Marie-Christine Darah) : la commentatrice TV
 George O'Hanlon (VF : Michel Gudin) : le présentateur TV
 Stan Shaw : Dipper
 Don Sherman (VF : Claude Bertrand) : Andy, le barman
 Pedro Lovell : Spider Rico
 Billy Sands : l'annonceur de combat de club
 Lloyd Kaufman : un ivrogne
 Joe Frazier : lui-même
 Frank Stallone : l'un des chanteurs de coin de rue

Production

Genèse 
C'est le combat du  entre Mohamed Ali et Chuck Wepner qui inspire à Stallone l'idée de Rocky : au mépris de tous les pronostics, un boxeur inconnu tient quinze rounds contre un immense champion, et l'envoie même au tapis au neuvième. Stallone a terminé l'année précédente un scénario qu'il a tiré de son roman Paradise Alley (La Taverne de l'enfer). Il le soumet à Irwin Winkler et Robert Chartoff, une équipe de production d'United Artists. Les deux hommes sont intéressés. Mais Stallone a vendu les droits du scénario pour , afin de s'acquitter d'un arriéré de loyer. Le détenteur des droits se montre si odieux et arrogant que Winkler et Chartoff ne veulent plus entendre parler de Paradise Alley. Au terme d'une entrevue, Stallone leur parle de son projet de boxeur modeste affrontant un grand champion. Winkler et Chartoff promettent d'en lire le scénario s'il le leur fait parvenir. Muni d'un stylo à bille Bic et d'un cahier à spirale, Stallone écrit le premier jet en trois jours et demi. Winkler et Chartoff décident de soutenir financièrement Stallone pour qu'il finalise ce scénario, avec l'assurance qu'ils seront les premiers à le voir une fois terminé.

Certains éléments de l'histoire sont changés pendant le tournage. Au départ, le ton du film devait être plus sombre, Mickey étant dépeint comme un raciste. Même la fin était différente, Rocky devait abandonner le combat après avoir réalisé qu'il ne voulait pas faire partie du monde de la boxe professionnelle.

Distribution des rôles 
Le studio pense proposer le film à des stars établies telles que Robert Redford, Burt Reynolds, James Caan ou Ryan O'Neal entre autres. Stallone s'y oppose.
Il affirmera plus tard qu'il ne se serait jamais pardonné si le film avait rencontré le même succès avec quelqu'un d'autre à l'affiche. Il sait que le contrat de Winkler et Chartoff avec le studio leur permet de lancer un projet si le budget est assez faible.

Bien que Winkler et Chartoff soient enthousiastes pour ce projet, ils hésitent d'abord à laisser Stallone jouer le rôle principal. Les producteurs rencontrent aussi quelques soucis pour attribuer les autres personnages principaux. Le véritable boxeur Ken Norton est le premier pressenti pour interpréter Apollo Creed mais il se désiste, et le rôle est finalement donné à Carl Weathers. Pour les traits d'Adrian, Carrie Snodgress est tout d'abord choisie mais des problèmes d'argent poussent à abandonner la piste et à chercher ailleurs. Susan Sarandon auditionne aussi mais est jugée trop mignonne pour le rôle. Après l'audition de Talia Shire, Chartoff et Winkler insistent pour que l'actrice soit finalement engagée.

Tournage 
La steadicam de Garrett Brown est utilisée pour filmer la scène de la montée des marches. Dans une vidéo démo, afin de présenter son invention, Brown avait filmé une séquence avec une comédienne au pas de course sur ces mêmes marches. A la vue de cette séquence, le futur réalisateur du film Rocky lui demanda où se situait cette montée de marches. C’est ainsi que Brown fut engagé pour tourner certaines séquences du film, et notamment cette course qui, sans lui, ne ferait pas partie du film. La steadicam sert aussi pour certains plans des scènes de combat. Elle peut d'ailleurs être aperçue aux premières loges pendant le match final. Rocky est souvent cité par erreur comme le premier film à utiliser cette technique de caméra mais les deux premières productions à l'utiliser sont En route pour la gloire (1976) de Hal Ashby et Marathon Man.

Pour la scène finale, les séquences sont enregistrées dans l'ordre inverse, les acteurs commençant lourdement maquillés.

Durant le tournage, Sylvester Stallone et Carl Weathers souffrent de blessures causées par le combat final : Stallone est contusionné aux côtes tandis que Weathers est touché au nez. L'interprète de  doit même s'arrêter trois semaines pour récupérer.

En raison du budget restreint, la production n'a du se contenter que d'une centaine de figurants pour la séquence du match, censé se produire à guichet fermé. Pour plus de crédibilité, des extraits d'un véritable match ont été utilisés pour simuler un public plus important.

Pour le passage où Rocky demande à Mickey de lui ouvrir l'oeil, le figurant jouant l'assistant est muni d'un faux cutter et d'un petit tube de gouache qu'il presse entre deux doigts pour simuler une petite giclée de sang.

Bande originale 

La bande originale de Rocky est composée par Bill Conti. Le thème principal Gonna Fly Now reste numéro 1 du Billboard Hot 100 pendant une semaine (du  au ). Par ailleurs, le titre atteint la  place du classement des meilleures chansons de film établi par l'American Film Institute. Ce morceau est notamment devenu le générique de l'émission de radio Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard, sur RTL.

La bande originale entière ressort en 1988.

Liste des titres
 "Gonna Fly Now (Theme from "Rocky")" (chants : DeEtta Little/Nelson Pigford) 2:48
 "Philadelphia Morning" 2:22
 "Going the Distance" 2:39
 "Reflections" 3:19
 "Marines' Hymn/Yankee Doodle" 1:44
 "Take You Back (Street Corner Song from "Rocky")" (chants : Valentine) 1:49
 "First Date" 1:53
 "You Take My Heart Away" (chants : DeEtta Little/Nelson Pigford) 4:46
 "Fanfare for Rocky" 2:35
 "Butkus" 2:12
 "Alone in the Ring" 1:10
 "The Final Bell" 1:56
 "Rocky's Reward" 2:02

Accueil

Accueil critique 
À sa sortie en 1976, Rocky obtient des critiques positives. Roger Ebert du Chicago Sun-Times donne au film une note de 4 étoiles sur 4 et le Box Office Magazine affirme que le public pourrait être . Cependant, Vincent Canby du New York Times l'appelle une  et remet en cause les qualités d'acteur de Stallone et celles de réalisateur d'Avildsen.

Plus de trente ans après sa sortie, le film jouit d'une réputation de classique et reçoit encore régulièrement des critiques positives.

L'avis du site en ligne BBC Films, associant celui du critique Almar Haflidason et un vote des internautes, est une note de 5 étoiles sur 5. Dans le livre 1001 Movies You Must See Before You Die de Steven Jay Schneider, l'auteur explique que le film est .

Box-office 
Le film, réalisé avec un budget de , est mis en boite rapidement, en vingt-huit jours. Ses recettes au box office américain s'élèvent à  de dollars et  au niveau mondial, ce qui fait de lui le film le plus rentable de toute la saga et le  retour sur investissement de toute l'histoire du cinéma. En revanche, le succès du film en France ne sera que relatif, puisqu'il ne dépasse pas les  ( lors de sa sortie initiale et environ  lors de sa ressortie en 1983 à la suite de l'énorme succès en salles du troisième volet), mais deviendra un succès en location de cassette vidéo, puis en DVD et est depuis largement diffusé à la télévision.

Distinctions 
Entre 1976 et 2018, Rocky a été sélectionné  dans diverses catégories et a remporté  récompenses.

En 1977, Rocky reçoit 10 nominations aux Oscars dans 9 catégories distinctes, empochant finalement trois victoires . Le film est également nommé pour 5 BAFTA Awards et 6 Golden Globes (il emportera celui du meilleur film dramatique).

Sylvester Stallone devient la troisième personne de l'histoire du cinéma à être nommé à la fois pour l'Oscar du meilleur acteur et celui du meilleur scénario original après Charlie Chaplin (Le Dictateur, 1940) et Orson Welles (Citizen Kane, 1941). Il réalise cet exploit non seulement pour les Oscars mais aussi pour les Golden Globes et les BAFTA Awards. Cependant, cinq de ces six récompenses iront au film Network : trois à Peter Finch (Oscar du meilleur acteur, Golden Globe du meilleur acteur et BAFTA Award du meilleur acteur), mort cette année-là et qui obtint donc ces trois récompenses à titre posthume, deux à Paddy Chayefsky (Oscar du meilleur scénario original, Golden Globe du meilleur scénario) et une à Woody Allen et Marshall Brickman (BAFTA Award du meilleur scénario pour le film Annie Hall).

Le film se classe  au Top 100 de l'American Film Institute de 1997, puis  dans sa révision de 2007. Cette même année, le personnage de Rocky Balboa se classe  au Top 100 des héros et méchants du cinéma américain, et sa réplique  intègre le Top 100 des répliques du cinéma américain (en 2016 elle est ).

Il fait également partie depuis 2006 du , et son scénario reste en 2016, selon la , le  meilleur de l'histoire.

Récompenses

1976 
 Association des critiques de cinéma de Los Angeles : Prix LAFCA du meilleur film.
 Cercle des critiques de cinéma de Kansas City : 
 Prix KCFCC du meilleur film,
 Prix KCFCC du meilleur acteur décerné à Sylvester Stallone.
 Conseil national d'examen du cinéma :
 Prix NBR du Top 10 de l'année,
 Prix NBR de la meilleure actrice dans un second rôle décerné à Talia Shire.

1977 
 Cercle des critiques de cinéma de New York : Prix NYFCC de la meilleure actrice dans un second rôle décerné à Talia Shire.
 David di Donatello : David du meilleur acteur étranger décerné à Sylvester Stallone.
 Editeurs de cinéma américain : Eddie du meilleur montage d'un film décerné à Richard Halsey et Scott Conrad.
 Golden Globes : Golden Globe du meilleur film dramatique.
 Guilde des réalisateurs d'Amérique :
 Prix DGA de la meilleure réalisation décerné à John G. Avildsen, Ted Swanson, Fred T. Gallo et Steve Perry.
 Oscars du cinéma :
 Oscar du meilleur film décerné à Irwin Winkler et Robert Chartoff,
 Oscar du meilleur réalisateur décerné à John G. Avildsen,
 Oscar du meilleur montage décerné à Richard Halsey et Scott Conrad.

1978 
 Prix de l'académie japonaise : Prix de l'académie japonaise du meilleur film étranger.
 Prix de la revue Kinema Junpō :
 Prix Kinema Junpō du meilleur film étranger
 Prix du choix des lecteurs du meilleur film étranger
 Prix du ruban bleu : Prix du ruban bleu du meilleur film étranger pour John G. Avildsen.

1988 
 Société Américaine des Compositeurs, Auteurs et Éditeurs de Musique (ASCAP) :
 Chanson originale la plus écoutée pour Bill Conti, Carol Connors et Ayn Robbins (pour la chanson Gonna Fly Now).

2006 
 Office national de préservation du film : Prix du Registre national du film.

2018 
 Association du cinéma et de la télévision en ligne () : Temple de la renommée du cinéma OFTA du meilleur film.

Nominations

1977 
 Festival international du film de Valladolid : Meilleur film pour John G. Avildsen.
 Guilde des scénaristes d'Amérique : Meilleur drame écrit directement pour l'écran pour Sylvester Stallone.
 Golden Globes :
 Meilleur réalisateur pour John G. Avildsen,
 Meilleur acteur dans un film dramatique pour Sylvester Stallone,
 Meilleure actrice dans un film dramatique pour Talia Shire,
 Meilleur scénario pour Sylvester Stallone,
 Meilleure musique de film pour Bill Conti.
 Oscars du cinéma :
 Meilleur acteur pour Sylvester Stallone,
 Meilleure actrice pour Talia Shire,
 Meilleur acteur dans un second rôle pour Burgess Meredith,
 Meilleur acteur dans un second rôle pour Burt Young,
 Meilleur scénario original pour Sylvester Stallone,
 Meilleur son pour William L. McCaughey, Harry W. Tetrick, Lyle J. Burbridge et Bud Alper,
 Meilleure chanson originale pour Bill Conti, Carol Connors et Ayn Robbins (pour la chanson Gonna Fly Now).
 Société nationale des critiques de cinéma : Meilleure actrice dans un second rôle pour Talia Shire

1978 
 Prix Grammy : Meilleur album tiré de la bande originale d'un film pour Bill Conti
 Récompenses des arts du cinéma et de la télévision de la British Academy :
 Meilleur film,
 Meilleur scénario pour Sylvester Stallone,
 Meilleure réalisation pour John G. Avildsen,
 Meilleur montage pour Richard Halsey,
 Meilleur acteur pour Sylvester Stallone.

2009 
 Prix Satellites : Meilleur ensemble de disques Blu-Ray pour le coffret .

Commentaires

Influence culturelle

Marches de Rocky 

 
La célèbre scène de Rocky courant pour monter les marches du Philadelphia Museum of Art est devenu une icône culturelle. En 1982, une statue du personnage, posée par Stallone pour le tournage de Rocky 3, est mise en haut des marches. Dick Doran affirme que Stallone et Rocky ont plus fait pour l'image de la ville que .

Des différends au sujet de la statue et de son emplacement ont poussé à la déplacer sur le trottoir à l'extérieur de la Wachovia Spectrum Arena, même si elle a temporairement séjourné à sa place originelle en 1990 pour Rocky 5 et en 2006 pour l'anniversaire des  du premier film. Elle se situe depuis à un endroit près des marches.

La scène est régulièrement parodiée dans les médias. Dans l'épisode I'm Spelling as Fast as I Can des Simpsons, Lisa Simpson court jusqu'en haut en portant le même genre de survêtement que celui de Rocky.

Lors du relais de la flamme olympique des Jeux olympiques d'été de 1996, Dawn Staley, originaire de Philadelphie, est choisie pour courir en haut des marches.

Autres films et médias 
Dans le but de surfer sur la vague de Rocky, le film érotique de 1970 Party at Kitty and Stud's ressort peu de temps après Rocky sous le titre de L'Étalon italien (The Italian Stallion), en référence au surnom de Balboa. Ce film met en scène Sylvester Stallone à  pour son premier film. Sort également le film Rebel, datant de 1970 et dans lequel Stallone tenait un rôle assez secondaire. Les distributeurs français ont d'ailleurs mis en valeur le visage de l'acteur sur l'affiche du film.

Cinq suites succèdent au premier Rocky. La première, Rocky 2 (1979), montre Rocky Balboa revenir pour une revanche contre Apollo Creed. Ce film réunit le casting entier du premier épisode et a récolté plus de  de dollars à travers le monde.

Un nouveau personnage intègre l'univers dans Rocky 3, l'œil du tigre, sorti en 1982. Clubber Lang, interprété par Mr. T, est un jeune boxeur arrogant qui défie un Rocky blasé. Le personnage soviétique de Ivan Drago (Dolph Lundgren) apparait dans Rocky 4 (1985). Réalisé en 1990, Rocky 5 diffère du reste de la saga, Rocky Balboa n'étant plus professionnel. Il est devenu l'entraineur de Tommy Gunn, joué par le véritable boxeur Tommy Morrison. Le film est aussi le premier à installer Robert Balboa, le fils de Rocky, en tant que personnage principal.

Seize ans plus tard, un nouvel opus de la saga Rocky titré Rocky Balboa, sort dans les salles. Stallone y joue un Rocky âgé de  qui se voit offrir la chance de disputer un match contre le champion en titre, Mason Dixon. C'est Antonio Tarver, médaillé de bronze de boxe (catégorie mi-lourd) aux Jeux olympiques d'été de 1996 qui lui prête ses traits.

Dix ans plus tard sort le premier film de la saga à ne pas porter le nom de son héros. Creed : L'Héritage de Rocky Balboa raconte l'histoire du fils d'Apollo Creed qui se lance dans la boxe professionnelle et demande à Rocky de l'entraîner. Stallone y joue un Rocky plus usé encore que dans le précédent volet, qui doit livrer un nouveau combat tout en entraînant le fils de son ancien adversaire et ami. Michael B. Jordan est le héros de ce nouveau film et donc en quelque sorte le successeur de Stallone.

Héritage 
Rocky a donné l'exemple à bon nombre de films et séries télévisées, entre autres :
 Le film The Greatest (1977) qui retrace la carrière de Mohammed Ali.
 Le premier épisode de L'Incroyable Hulk intitulé Dernier Round (1978) qui raconte l'histoire de Henry Welsh surnommé , un Sparring-partner au grand cœur qui tente de percer dans la boxe mais se retrouve mêlé involontairement à un trafic de drogue.
 Le film italien Capitaine Malabar dit La Bombe (1982) dans lequel un boxeur déchu accepte d'entraîner un petit loubard possédant une bonne droite.
 Dans l'épisode La Main droite du seigneur (1989) de la série Code Quantum, Sam Beckett atterrit dans la peau d'un boxeur. Celui-ci s'entraîne sur une musique similaire à l'introduction de Gonna Fly Now.
 Le Professeur Foldingue (1996) dont la séquence d'entraînement de Sherman Klump se termine en haut des marches de l'université avec Klump savourant sa victoire.
 L'épisode 12 de la Saison 2 de Cold Case : Affaires classées intitulé Mort sur le ring (2005) qui raconte la mort non résolue d'un jeune boxeur qui, inspiré par Rocky, s'obstine à donner l'exemple en tenant 15 rounds sur le ring.

Scénario et infuence 
 Le scénario présente de nombreuses similitudes avec celui du film de Robert Wise, Marqué par la haine. Pour autant, Sylvester Stallone n'a jamais reconnu avoir écrit un remake.
 L'influence du combat Ali / Wepner sur la genèse de Rocky a soulevé de nombreux commentaires. L'épisode où Apollo Creed casse le nez de Rocky a notamment été vu comme une référence directe au fait que Mohamed Ali avait brisé le nez de Chuck Wepner (pour la première fois de sa carrière) lors de leur combat le  dans le Paul Smallfort Coliseum dans l'Ohio (Coliseum Paul Fortin). Le film Outsider sorti en 2017 avec Liev Schreiber dans le rôle de Wepner et Morgan Spector qui interprète Stallone, retrace ce combat et son influence sur les films Rocky.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Film Rocky

Film américain sorti en 1976
Comédie dramatique américaine
Film réalisé par John G. Avildsen
Film se déroulant dans les années 1970
Film se déroulant en Pennsylvanie
Film tourné en Pennsylvanie
Film tourné à Santa Monica
Film tourné à Philadelphie
Oscar du meilleur film
Film avec un Oscar de la meilleure réalisation
Film avec un Oscar du meilleur montage
Golden Globe du meilleur film dramatique
Film distribué par United Artists
Film inscrit au National Film Registry
Film avec une musique composée par Bill Conti
Film en anglais américain